

Желехлін — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Желехлін — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства